Getuige à charge (kort verhaal), (Engels: The Witness for the Prosecution) short story, geschreven door Agatha Christie
 Getuige à charge (boek) (1948), (Engels: The Witness for the Prosecution and Other Stories) bundeling van acht korte verhalen, waaronder de short story
 Witness for the Prosecution (toneelstuk), toneelstuk uit 1953, gebaseerd op de short story
 Witness for the Prosecution (1957), film van Billy Wilder, gebaseerd op het toneelstuk
 Witness for the Prosecution (1982), televisiefilm gebaseerd op de short story
 The Witness for the Prosecution (miniserie 2016), miniserie van BBC One, gebaseerd op de short story